Алиханов — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Алиханов, Абрам Исаакович (1904—1970) — советский физик, академик Академии наук СССР (1943), Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Сталинской премии.
 Алиханов, Абусупьян Саймирзаевич (род. 1989) — российский самбист.
 Алиханов, Алихан Атаевич (1912—1981) — заслуженный полевод Дагестана.
 Алиханов, Антон Андреевич (род. 1986) — губернатор Калининградской области.
 Алиханов, Борий Батырович (род. 1961) — узбекистанский политический деятель.
 Алиханов, Девлетхан Медетханович (род. 1958) — российский предприниматель и политик.
 Алиханов, Олим (1933 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алиханов, Расул Алиханович (1922—2000) — дагестанский художник-ювелир, гравёр. Народный художник РСФСР.
 Алиханов, Рахманберды Сулейманович (1986—2014) — туркменский футболист, вратарь. Выступал за сборную Туркмении.
 Алиханов, Руслан Шарафович (род. 1976) — российский предприниматель и управленец, президент компании «АРГО».
 Алиханов, Сергей Иванович (род. 1947) — советский и российский поэт, писатель, автор текстов песен.
 Алиханов, Тигран Абрамович (род. 1943) — советский и российский пианист, общественный деятель, педагог, народный артист России, сын Абрама Исааковича.
 Алиханов, Турегали Туралиевич (род. 1992) — казахский певец.
 Алиханов, Энвер Назарович (1917—1992) — советский государственный и партийный деятель, учёный, доктор геолого-минералогических наук.

 Алиханов-Аварский, Максуд (1846—1907) — российский генерал-лейтенант.

Алиханова